Voici la liste des planètes mineures numérotées de 64001 à 65000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

64001-64100

64101-64200

64201-64300

64301-64400

64401-64500

64501-64600

64601-64700

64701-64800

64801-64900

64901-65000 

64001-65000